Sigeberto puede hacer referencia a:
 Sigeberto el Cojo (f. 507), rey de los francos ripuarios.
 Sigeberto I de Austrasia (c. 535 - Vitry-en-Artois, c. 575), rey de Austrasia, hijo de Clotario I y de Ingonda.
 Sigeberto II de Austrasia (601 - 18 de octubre de 613), rey de Austrasia y Borgoña, hijo de Teoderico II.
 Sigeberto III de Austrasia (630 - 1 de febrero de 656), rey de Austrasia, hijo de Dagoberto I y de Ragnetruda.
 Sigeberto IV de Austrasia (c. 671 - c. 679), príncipe de Austrasia, hijo de Dagoberto II y de Mathildis.
 Sigeberto de Estanglia (f. 636), rey de Estanglia, hijo de Redvaldo.
 Sigeberto I de Essex (f. 656), rey de Essex.
 Sigeberto II de Essex (f. 661), rey de Essex, hijo de Sæward.
 Sigeberto de Wessex, rey de Wessex.
 Sigeberto de Uzès, obispo de Uzès.
 Sigeberto de Minden (f. 10 de octubre de 1036), obispo de Minden.
 Sigeberto de Gembloux (c. 1030 - Gembloux, 5 de octubre de 1112), escritor, cronista y monje benedictino belga.